Провулок Бакинських комісарів:
 Провулок Бакинських комісарів — колишня назва провулку Родини Русових у Полтаві.
 Провулок Бакинських комісарів — колишня назва провулку Василя Сухенка у Києві.
 Провулок Бакинських комісарів — колишня назва Бакинського провулку у Шостці.

Провулки